Geslacht De Kruijff, een Nederlands patriciërsgeslacht

Telgen en verwanten van het patriciërsgeslacht
Jan de Kruijff (1706-1775), koopman, dichter
Jan de Kruijff (1755-1821), koopman, dichter, vrederechter
Daniel Josué de Kruijff (1797-1878), belastinginspecteur en burgemeesterschap van Schoonhoven
Etienne de Kruijff (1790-1860), hoofdingenieur Rijkswaterstaat en Publieke Werken
Jan de Kruijff (1819-1900), hoofdingenieur van Rijkswaterstaat
Jan de Kruijff (1853-1931), linnenfabrikant
Karel de Kruijff (1891-1975) 
Jan de Kruijff (1931-2022), musicoloog, journalist en schrijver
Jacobus Roeland de Kruijff (1844-1923), ingenieur, architect, directeur Rijksschool voor kunstnijverheid

Met gelijkluidende achternaam
André de Kruijff (1895), Nederlands voetballer
Gerard de Kruijff (1890-1968), Nederlands ruiter
Kees de Kruijff (1905-1978), Nederlands beeldhouwer